Maine steht für:

 Maine, ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 The Maine, US-amerikanische Rockband
 USS Maine, US-amerikanische Schlachtschiffe
 Maine Ridge, Gebirgskamm im ostantarktischen Viktorialand

Geografische Objekte in Frankreich:
 Maine (Provinz), eine ehemalige französische Provinz in der heutigen Region Pays de la Loire
 Maine (Lay), Nebenfluss des Lay
 Maine (Loire), Nebenfluss der Loire
 Maine (Sèvre Nantaise), Nebenfluss der Sèvre Nantaise
 Maine-de-Boixe, Gemeinde im Département Charente
 Bezeichnung für den Oberlauf des Flusses Rochette (Seugne)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Maine (Arizona)
 Maine (Iowa)
 Maine (Maine)
 Maine (Minnesota)
 Maine (New York)
 Maine (North Carolina)
 Maine (Marathon County, Wisconsin), Village in Wisconsin
 Maine (Outagamie County, Wisconsin), Town(ship) in Wisconsin
 Maine Prairie (Kalifornien)

Personen:

 nach ihrer Heirat Herzogin von Maine (1676–1753), siehe Louise Bénédicte de Bourbon
 Charles Eric Maine (eigentlich David McIlwain; 1921–1981), britischer Schriftsteller
 François Grudé de La Croix du Maine (1552–1592), französischer Bibliograf und Lexikograf
 Henry Sumner Maine (1822–1888), britischer Anthropologe, Jurist und Rechtshistoriker
 John Maine (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler
 Katherine Maine (* 1997), kanadische Radrennfahrerin
 Léonor Marie du Maine du Bourg (1655–1739), französischer Aristokrat und Militär, Marschall von Frankreich, Gouverneur von Elsass 
 Maine de Biran (Francois-Pierre-Gonthier Maine de Biran; 1766–1824), französischer Philosoph

Siehe auch:
 Main (Begriffsklärung)
 Mayne
 Dumaine
 Maines